APD, sigle composé des trois lettres A, P et D, peut faire référence à :
 aide publique au développement, dans le domaine de l'aide internationale ;
année préparatoire au design, dans les études supérieures 
 avant projet détaillé, dans les domaines techniques ;
 avant-projet définitif, une phase d'un projet de construction incombant à sa maîtrise d'œuvre ;
 Code ISO 639-3 de l'arabe soudanais ;
 Atlanta Police Department ;
 application de prédemande d’habilitation et d'agrément ;
 astéroïde potentiellement dangereux.
 Diverses autorités de protection des données, et notamment :
 Autorité de protection des données, en Belgique
 Agencia de Protección de Datos (Espagne)
 
 
 

APD est un code qui peut faire référence à :
 high speed transport (en français, destroyer de transport).

Notes et références